Kinderteller steht für:

 speziell für Kinder angefertigte Teller, oft aus bruchfesten Materialien und mit kindgerechten Motiven verziert,
 in Restaurants auf der Speisekarte separat angebotene Kinderportionen oder -gerichte, oder
 ebenfalls in Restaurants angebotenes zusätzliches Tischgedeck für Kinder, siehe Räuberteller